Gregory Burke (ur. 1959) – amerykański dziennikarz
 Gregory Burke (ur. 1981) – amerykański aktor telewizyjny i filmowy